Europamästerskapet i fotboll 2017 (Conifa) var den andra säsongen av Europamästerskapet i fotboll för stater, minoriteter, statslösa människor och regioner som inte är anslutna till Fifa, arrangerad av Conifa tillsammans med Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Turneringen spelades i Nordcypern på ön Cypern och vanns av  som i finalen besegrade värdnationen  med 4–2 efter straffsparksläggning då matchen slutat 1–1 efter ordinarie tid.

Kvalificerade nationer

 (arrangör)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Målskyttar
5 mål
 Barna Bajkó

3 mål

 Ertaç Taşkıran
 Halil Turan

 Andrea Rota

2 mål

 Dmitri Kortava
 Anatoli Sergeyevich Semyonov
 Ciaran McNultey

 Attila Molnár
 Tibor Kész
 László Szőcs

 İbrahim Çıdamlı
 Mustafa Yaşınses

1 mål

 Ruslan Shoniya
 Chriss Bass, Jr
 Liam Cowin
 Chris Cannell
 Sean Doyle
 Richard Križan
 Ferenc Barta

 Krisztián Mile
 Roland Szabó
 Ohar Roman
 Zoltán Baksa
 Norbert Fodor
 Uğur Gök
 Serhan Önet

 Ersid Plumbaj
 William Rosset
 Alan Kadjaev
 Solsan Kochiev
 Attila Csürös
 Petru Silion

Självmål
 Marc Kelly (mot Kárpátalja)

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Europamästerskapet i fotboll 2017 (ConIFA)
Europamästerskapet i fotboll 2017 (ConIFA)